Charles Barbier de Meynard (1826-1908), orientaliste français ;
 Elisabeth Maxwell, née Meynard, (1921-2013), une historienne d'origine française et de nationalité britannique ;
 Guillaume Meynard (1977-), joueur de rugby français ;
 Jacques Meynard (1935-), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Claude Meynard (1951-2019), peintre et plasticien français ;
 Jean-Jacques Meynard (1784-?), homme politique français ;
 Serge Meynard (1956-), réalisateur, scénariste et dialoguiste français ;
 William Meynard (1987-), nageur français ;
 Yves Meynard (1964-),  écrivain canadien.
Patronyme français